Bonsall kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Bonsall, Derbyshire, ort i England,

USA 

 Bonsall (ort i USA), Kalifornien, San Diego County, 

Robotskapade USAförgreningar